Pimpinela-menor é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Sanghisorba verrucosa
 ''Sanguisorba minor subsp. balearica